Креси-сюр-Сер () — упраздненный кантон во Франции, регион Пикардия. Департамент кантона — Эна. Входил в состав округа Лан. Население кантона на 2010 год составляло 8 126 человек.

Код INSEE кантона — 0213. Всего в кантон Креси-сюр-Сер входило 19 коммун, из них главной коммуной являлась Креси-сюр-Сер.

Коммуны кантона 
В состав кантона входили коммуны (население по данным Национального института статистики за 2010 г.):

Асси-сюр-Сер — население 275 чел.
Барантон-Бюньи — население 589 чел.
Барантон-Сель — население 136 чел.
Барантон-сюр-Сер — население 115 чел.
Буа-ле-Парньи — население 183 чел.
Вернёй-сюр-Сер — население 271 чел.
Дерси — население 367 чел.
Креси-сюр-Сер — население 1 454 чел.
Куврон-э-Оманкур — население 1 325 чел.
Мебрекур-Ришкур — население 298 чел.
Монтиньи-сюр-Креси — население 309 чел.
Мортье (Эна) — население 207 чел.
Нувьон-ле-Конт — население 273 чел.
Нувьон-э-Катийон — население 535 чел.
Парньи-ле-Буа — население 136 чел.
Пуйи-сюр-Сер — население 524 чел.
Реми (Эна) — население 239 чел.
Шаландри — население 217 чел.
Шери-ле-Пуйи — население 673 чел.

Экономика 
Структура занятости населения :

 сельское хозяйство — 11,0 %
 промышленность — 18,3 %
 строительство — 4,1 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 16,5 %
 государственные и муниципальные службы — 50,1 %

Политика 

На президентских выборах 2012 г. жители кантона отдали в 1-м туре 31,8 % голосов Франсуа Олланду против 28,5 % у Марин Ле Пен и 20,0 % у Николя Саркози, во 2-м туре в кантоне победил Олланд, получивший 61,2 % (2007 г. 1 тур: Сеголен Руаяль — 27,3 %; Саркози — 23,4 %; 2 тур: Руаяль — 54,6 %). На выборах в Национальное собрание в 2012 г. по 1-му избирательному округу департамента Эна они поддержали альтернативного левого кандидата, действующего депутата Рене Дозьера, получившего 34,1 % голосов в 1-м туре и 48,1 % голосов — во 2-м туре (из трех кандидатов).

См. также 
 Округа департамента Эна
 Список округов Франции

Ссылки 

Упразднённые кантоны департамента Эна